Molekulska formula -{C5H14N2}- se može odnositi na:

 Kadaverin
 Dimetilaminopropilamin
 N,N′-Dimetil-1,3-propandiamin